Позимь:

 Позимь — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Позимь — район Ижевска.
 Позимь — река в Удмуртии, приток реки Иж.
 Позимь — железнодорожная станция в Ижевске.
 Позимь — улица в Ижевске.